L'uomo ucciso due volte (The Case of the Velvet Claws) – film del 1936 diretto da William Clemens 
L'uomo ucciso due volte (Der Blaue Nachtfalter) – film del 1959 diretto da Wolfgang Schleif